Підривни́к — спеціаліст з підривних робіт
 Підривни́к — те ж саме, що й підривач, детонатор

Примітки